Чемпионат Португалии по футболу 2014/2015 — 81-й чемпионат Португалии, проходивший с августа 2014 года по май 2015 года.

По итогам прошлого сезона в Лигу Онра вылетел «Ольяненсе», занявший 16-е место. Лигу пополнили клубы «Морейренсе», «Пенафиел» и «Боавишта».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица 

источник lpfp.pt

Бомбардиры 

2014/2015
Португалия
Спорт в Португалии в 2014 году
Спорт в Португалии в 2015 году